Gramowski ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Gramowski (1928–2008), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Tobias Gramowski (* 1974), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer
 Wolfram Gramowski (auch Wolfgang Gramowski; * 1924), deutscher Übersetzer